Araklı (district), een district in de provincie Trabzon in Turkije
Araklı (stad), hoofdplaats van dit district